Влади́мир Не́стеров:
 Нестеров, Владимир (Владимир Абдель Салям Шахбаз; род. 1979) — российский журналист, теле- и радиоведущий («кремлёвский пул»).
 Нестеров, Владимир Евгеньевич (1949—2022) — генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева.
 Нестеров, Владимир Петрович (1937—1981) — советский военный лётчик, майор.
 Нестеров, Владимир Сергеевич (1937—2004) — сотрудник органов государственной безопасности СССР и Российской Федерации, генерал-майор.